Чемпионат Дании по шахматам 1986 проходил в Эсбьерге.

Первыми к финишу пришли Карстен Хой и Йенс Кристиансен. В проведённом матче за первое место победил Карстен Хой, став во второй раз чемпионом страны.

Таблица

Матч за первое место 
Матч был проведен вместо главного турнира Кубка Северного моря в Эсбьерге.

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1986
 DM-Omkamp 1986

Чемпионаты Дании по шахматам
1986 год в шахматах
Спорт в Дании в 1986 году
Спортивные соревнования в Эсбьерге